Als Salzburger bezeichnet man:

 Bewohner des Bundeslandes Salzburg – siehe Land Salzburg 
 Bewohner der Landeshauptstadt Salzburg
 Salzburger Exulanten, Protestantische Glaubensflüchtlinge aus dem Erzbistum Salzburg vom 16. bis zum 18. Jahrhundert
 eine portionierte Brühwurstsorte in Österreich, siehe Knackwurst#Österreich

den Familiennamen:

 Rainer Salzburger (* 1944), österreichischer Boxtrainer und Boxer 
 Walter Salzburger (* 1975), österreichischer Evolutionsbiologe

Siehe auch:
 Salzburg (Begriffsklärung)